Moonglow ("bagliore lunare" in lingua inglese) può indicare:

 The Moonglows – gruppo musicale statunitense
 Moonglow Records – etichetta discografica statunitense
 Moonglow – brano musicale di Will Hudson e Irving Mills del 1933
 Moonglow – album di Pat Boone del 1960
 Moonglow – album di Tatsuro Yamashita del 1979
 Moonglow – album di Bucky Pizzarelli e Frank Vignola del 2005
 Moonglow – album degli Avantasia del 2019
 Moonglow – film del 2000 diretto da Dennis Christianson